Le Bouclier européen 2004-2005 est une compétition européenne annuelle de rugby à XV. C'est la dernière année qu'a lieu la compétition sous cette forme.

Les équipes qui y participent sont celles qui ont été éliminées au premier tour du Challenge européen 2004-2005 ainsi que les équipes de Bucarest Rugby de Roumanie, espagnoles de l'UCM Madrid et de Bera Bera et portugaise de Lisbonne Rugby Club. Il y a donc :
 six équipes italiennes ;
 trois espagnoles ;
 deux françaises ;
 deux anglaises ;
 deux portugaises ;
 une roumaine.

Les rencontres se jouent en matches aller-retour sauf la finale.

finale 
Auch: Dambielle, Kinane, Sarraute, N. Pagotto, Bastide, Lafforgue, Lacourt, Marty, Sentous, Decamps, Tapasu, Laffite, Saint Lary, Lebel, Patat.

Replacements: Bortolucci, Menkarska, Hooper, Arif, Bortolasco, Salobert, Lagardere.

Worcester: O'Leary, Sampson, Trueman, Lombard, Hylton, Hayes, Powell, Windo, Daly, Sparks, Murphy,

Gillies, Vaili, Mason, MacLeod-Henderson.

Replacements: Fortey, Hall, Stuart-Smith, Delport, Brown, Hinshelwood, Roke.

Referee: Carlo Demasco (Italy)

Liens externes 
 Site officiel (certains articles en français)

2004-2005
Europe M3
Rugby à XV M3